Walter Perry (1933-2017), homme politique britannique
 Walter Perry, acteur